Dyras to marka zarejestrowana międzynarodowo, jako The dyras wwe.factory, Inc., producent z siedzibą w Miami, USA. Przedsiębiorstwo produkuje urządzenia gospodarstwa domowego, elektronikę użytkową, produkty pielęgnacji ciała oraz armaturę oświetleniową, które są rozprowadzane przede wszystkim w Europie.

Historia grupy Dyras

1977–1987 
Pierwsza korporacja grupy, Dyras GmbH & Co. KG, została założona w Norymberdze, Niemcy w 1977 roku. Pierwsze swoje sukcesy osiągnęła w wyniku rozwoju i produkcji adapterów interfejsów dla długodystansowego przesyłania danych, a następnie rozwoju i wdrożenia zakresu produktów OEM (producent sprzętu oryginalnego) elektroniki użytkowej.
W taki sposób, Dyras włączył się do handlu międzynarodowego. Zamówienia globalne od firm przemysłowych były realizowane i rozwijano oraz wytwarzano nowe produkty przemysłowe.
W 1983 roku Dyras wydał swój pierwszy ilustrowany katalog, oferując ponad 2500 produktów, zawierających instrumenty pomiarowe, elektronikę użytkową, podzespoły, części elektromechaniczne, zestawy i grupy montażowe, narzędzia, urządzenia elektryczne i książki.

1987–1997 
W konsekwencji zmian politycznych i wstrząsów ekonomicznych późnych lat osiemdziesiątych i wczesnych dziewięćdziesiątych, kształt grupy został zrekonstruowany. Centrum operacyjne zostało przeniesione z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Operacje produkcyjne w Środkowej i Wschodniej Europie, Japonii, Korei i Tajwanie zostały zamknięte i przerzucone do Chin.
W konsekwencji procesów transformacyjnych w Środkowej i Wschodniej Europie zniknęły całe gałęzie przemysłu, prowadząc od utraty klientów na elektroniczne produkty przemysłowe w tym regionie. Dyras musiał się przystosować do radzenia sobie z tymi stratami i zmiennymi warunkami i, odpowiednio do tego, pojawiły się nowe produkty.
W 1989 roku Dyras założył nowy oddział w Europie Środkowej i Wschodniej. Zadaniem tego oddziału było zdobywanie niewykorzystanych przez Dyras rynków i ukierunkowanie na rosnące zapotrzebowanie dla dóbr konsumpcyjnych i elektronicznych oraz urządzeń gospodarstw domowych.
W połowie lat dziewięćdziesiątych przeprowadzona została w telewizji, radiu i prasie trwająca kilka lat kampania reklamowa na dużą skalę.

1997–2007 
Od końca 1999 roku Dyras wwe.trading Kft (= Sp. z o.o.) jest jedynym importerem dystrybutorem i centrum usługowym dla produktów Dyras w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których są one obecne, a mianowicie w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Obok marketingu i dalszej promocji nazwy markowej Dyras, odpowiada ona również za monitorowanie odnośnych rynków, trendów konsumenckich i konkurentów.
Sprzedaż produktów Dyras realizowana jest głównie poprzez międzynarodowe koncerny takie, jak Auchan, KIKA, Metro, Penny Market, Praktiker, Rossmann i Tesco.

Obecny zakres produktów 
Skład zakresu produktów oraz projektowanie i cechy produktów są dopasowywane tak, aby spełniać specyficzne wymagania odpowiednich rynków. Obecny zakres produktów zawiera następujące grupy:
 małe elektryczne urządzenia kuchenne
 urządzenia gospodarstwa domowego
 produkty pielęgnacji ciała i wellness
 medyczne instrumenty pomiarowe
 wyposażenie komputerowe
 urządzenia grzewcze i chłodzące
 oświetlenie

Klasyfikacja 
Produkty Dyras można zakwalifikować do marki B, zapewniającej jakość wyższej klasy średniej. Są one wyraźnie lepsze niż produkty marki C we wszystkich aspektach, wyjąwszy specjalnie planowany, jakościowy i posprzedażowy serwis. Dyras dokonuje znacznych wysiłków w celu uzyskania statusu marki A dla swoich produktów; co demonstruje fakt oferowanie dwu lat gwarancji dla całego zakresu produktów.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Przypisy 

Przedsiębiorstwa międzynarodowe